Justynów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Łódź
 Justynów, village du powiat de Łódź-est
 Justynów, village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Mazovie
 Justynów, village du powiat de Sochaczew, 
 Justynów, village du powiat de Sokołów